Реннерт () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Реннерт, Гюнтер (1911—1978) — немецкий театральный деятель, оперный режиссёр.
 Реннерт, Мартин (род. 1954) — музыкальный педагог, профессор.